Чемпіонат Австрії 1976—1977 () — 66-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. П'ятий титул чемпіона Австрії здобув Ваккер (Інсбрук).

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1977
Австрія
Австрія
1976 в австрійському спорті
1977 в австрійському спорті